zbiór zwarty
 operator zwarty
 przestrzeń zwarta